Granit – villaggio bulgaro nel distretto di Stara Zagora
 Municipalità regionale della contea di Le Granit – municipalità regionale di contea del Canada
 P-700 Granit – missile cruise antinave sviluppato in Unione Sovietica
 Ragnar Granit – neurofisiologo finlandese, Premio Nobel per la medicina 1967
 Yalçın Granit – cestista e allenatore di pallacanestro turco